Микола Запорожець (11 березня 1944 — 28 вересня 2006) — священник УПЦ Московського патріархату, митрофорний протоієрей Вознесенської церкви Флорівського жіночого монастиря.

Життєпис 

Народився 11 березня 1944 року. Закінчив Московську духовну семінарію, у 1970 році був висвячений у сан священника, шість років прослужив у Володимирському соборі міста Києва, після чого призначений до Вознесенської церкви Флорівського жіночого монастиря в Києві.

За роки свого служіння священник здобув глибоку повагу та високий авторитет серед священнослужителів і парафіян.

Був нагороджений орденами преподобного Нестора Літописця та преподобного Агапіта Печерського II ступеня.

Помер 28 вересня 2006 року. Похований у Києві на Звіринецькому кладовищі.

Джерела
 arhiv.orthodoxy.org.ua 

Випускники Московської духовної академії
Священники Української православної церкви Московського патріархату
Релігійні діячі Києва
Кавалери ордена преподобного Нестора Літописця
Поховані на Звіринецькому кладовищі